

Astronomia 
 4216 Neunkirchen – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Neunkirchen – città nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Distretto di Neunkirchen – distretto con capoluogo Neunkirchen

Francia 
 Neunkirchen-lès-Bouzonville – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Neunkirchen – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Neunkirchen – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Neunkirchen – comune nel circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Neunkirchen – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Neunkirchen – comune nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neunkirchen – città nel circondario di Neunkirchen (Saarland)
 Circondario di Neunkirchen – circondario con capoluogo Ottweiler
 Neunkirchen am Brand – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neunkirchen am Potzberg – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Neunkirchen am Sand – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neunkirchen-Seelscheid – comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Ex comuni e frazioni 
 Neunkirchen – ex comune ora frazione di Daun, città nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Neunkirchen – ex comune ora frazione di Modautal, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Neunkirchen – ex comune ora frazione di Neunkirchen-Seelscheid, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neunkirchen – ex comune ora frazione di Nohfelden, comune nel circondario di Sankt Wendel (Saarland)
 Neunkirchen am Main – ex comune ora frazione di Weidenberg, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neunkirchen bei Leutershausen – ex comune ora frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Neukirch – pagina di disambiguazione
 Neukirchen – pagina di disambiguazione
 Neuenkirchen – pagina di disambiguazione